Regeringen Mette Frederiksen har flere betydninger:

 Regeringen Mette Frederiksen I (2019–2022)
 Regeringen Mette Frederiksen II (siden december 2022)